Тучи:
 Тучи — большие тёмные облака.
 «Тучи» — песня российской поп-группы «Иванушки International».
 «Тучи» — произведение Лермонтова М. Ю., 1840 г.

См. также 
 Туча
 Туччи